Стерлитамакский троллейбус — система троллейбусного транспорта города Стерлитамака. Эксплуатация троллейбусной системы начата 25 февраля 1961 года. Является основным внутригородским транспортом города.  Пассажиропоток — 231,0 тыс./день или более 80 % перевозок общественным транспортом. В городе работает 13 троллейбусных маршрутов - меньше, чем во многих крупных городах-миллионниках, но существенно больше в сравнении с большинством средних городов России.

Официальная организация 

Эксплуатацию троллейбусной сети осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Стерлитамакское троллейбусное управление». В городе работает одно троллейбусное депо № 1, депо № 2 находится в законсервированном состоянии.

Стоимость проезда 

С 1 ноября 2014 года стоимость проезда за наличный расчёт составляет 14 рублей. Разовая поездка по транспортной карте для граждан стоит 12 рублей; для организаций – 10 рублей; для школьников, студентов и пенсионеров – 9 рублей. Провоз багажа обойдётся в 10 рублей. 

С 1 по 31 мая 2015 года в рамках акции к 70-летию победы в Великой Отечественной войне стоимость одной поездки за наличный расчёт снижена с 14 до 12 рублей. По окончании акции стоимость проезда за наличный расчёт сохранилась на уровне 12 рублей, тогда как проезд по электронной карте с 1 июня 2015 года обойдётся в 11 рублей.

Со 2 октября 2017 года стоимость проезда увеличена с 12 до 15 рублей за наличный расчёт.

С 1 октября 2020 года стоимость проезда увеличена с 17 до 20 рублей за наличный расчёт.

С июня по декабрь 2022 года стоимость проезда составляла 24 рубля. 

С декабря 2022 года стоимость проезда составляет 25 рублей.

Подвижной состав 

По состоянию на май 2022 года, в Стерлитамаке эксплуатируются троллейбусы следующих моделей:

 ЗиУ-682Г (рабочих осталось 3 единицы).
 КТГ-2 — 1 шт (не работает).
 Тролза-62052-02 — 1 шт (ожидает исключения).

 БТЗ-52761Т — 1 шт.
 БТЗ-52761Т — 1 шт.
 БТЗ-5276-01 — 1 шт.
 БТЗ-5276-04 — 35 шт.
 ЗиУ-6205М, капитально-восстановительный ремонт по проекту БТЗ-52761Т— 3 шт (бо́льшая часть списана в период с 2011 по 2014 годы). Один ЗиУ-6205М ожидает исключения.
 БТЗ-52761Р — 27 шт (1 троллейбусу произведён КВР на базе кузова БТЗ-52768Р в 2017-2018 годах).
 БТЗ-52764Р — 10 шт.
 НефАЗ-БТЗ-52765А — 6 шт (1 списан в 2021 году).
БТЗ-52767Р — 5 шт.
 БТЗ-52767А — 12 шт (4 с электроникой АРС-ТЕРМ, 8 с электроникой Канопус). Один БТЗ-52767А ожидает исключения.
 БТЗ-52763А — 5 шт.
 УТТЗ-6241.01 «Горожанин» - 1 шт (к лету 2022 ожидается ещё 19)

По состоянию на май 2022 года, на балансе находится 100 троллейбусов.

Планы по развитию 
В начале 2019 года город начал тестирование троллейбуса ТролЗа 5265-08 «Мегаполис». Троллейбусы с автономным ходом, по словам администрации города, отлично подходят для маршрутов, проходящих под контактной сетью более чем половину своей длины. После испытаний станет ясно, будет ли город закупать данные троллейбусы для новых маршрутов.

Примечания

Ссылки 
 Стерлитамакское троллейбусное управление
 Стерлитамакский троллейбус — Троллейбусные города России
 Схема троллейбусных маршрутов Стерлитамака. Формат GIF
 Интерактивная схема троллейбусных маршрутов г. Стерлитамак

Троллейбусные системы России
Транспорт Стерлитамака
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1961 году
Здания и сооружения, построенные в 1961 году в России
1961 год в Башкортостане